Бакабочи има више значења:

 Бакабочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакабочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакабочи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику